Wanlin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wanlin (socken i Kina, lat 31,47, long 102,11), Sichuan, 
 Wanlin (socken i Kina, lat 30,82, long 105,35), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar